Amphoe Mueang Kalasin (auf Thai: ) ist ein Landkreis (Amphoe – Verwaltungs-Distrikt) in der Provinz Kalasin. Die Provinz Kalasin liegt in der Nordostregion von Thailand, dem so genannten Isan.

Geographie 
Der Landkreis liegt etwa 520 Kilometer nordöstlich von Bangkok entfernt.

Benachbarte Distrikte (von Norden im Uhrzeigersinn): die Amphoe Sahatsakhan, Somdet, Na Mon, Don Chan, Kamalasai, Khong Chai, Yang Talat und Nong Kung Si der Provinz Kalasin.

Geschichte 
1913 wurde der Distrikt von Uthai Kalasin in Mueang Kalasin umbenannt.

Verwaltung

Provinzverwaltung 
Der Landkreis Mueang Kalasin ist in 17 Tambon („Unterbezirke“ oder „Gemeinden“) eingeteilt, die sich weiter in 185 Muban („Dörfer“) unterteilen.

Die fehlenden Nummern (Geocodes) beziehen sich auf die Tambon, aus denen heute der Distrikt Don Chan besteht.

Lokalverwaltung 
Es gibt eine Kommune mit „Stadt“-Status (Thesaban Mueang) im Landkreis:
 Kalasin (Thai: )

Daneben gibt es 15 Kommunen mit „Kleinstadt“-Status (Thesaban Tambon) im Landkreis:
 Nuea (Thai: )
 Lup (Thai: )
 Phai (Thai: )
 Lam Phan (Thai: )
 Chiang Khruea (Thai: )
 Bueng Wichai (Thai: )
 Phu Po (Thai: )
 Phu Din (Thai: )
 Klang Muen (Thai: )
 Khamin (Thai: )
 Phon Thong (Thai: )
 Na Chan (Thai: )
 Nong So (Thai: )
 Huai Pho (Thai: )
 Lam Khlong (Thai: )

Außerdem gibt es eine „Tambon-Verwaltungsorganisation“ ( – Tambon Administrative Organization, TAO):
 Nong Kung (Thai: )

Einzelnachweise

Weblinks 
 Weitere Einzelheiten zum Amphoe Mueang Kalasin von amphoe.com (in Thai)

Mueang Kalasin